Comproporcionació d'un procés  químic.
 Commutativitat, el concepte  matemàtic.
  Commutació, el concepte general usant en  xarxes de comunicació.
 Justícia commutativa
  Commutació, concepte al voltant de la justícia d'origen llibertari.
  Commutació d'operadors en mecànica quàntica.
 Commutació de paquets, usat en  xarxes de computadors.
  Commutació de vàlvules, canvi de flux en pneumàtica i hidràulica.
 Commutació laboral, traducció de " commuting" (anglès)